Lunardi ist der Familienname folgender Personen:

 Astolfo Lunardi (1891–1944), italienischer Lithograf, Gegner der faschistischen Repubblica Sociale Italiana und katholischer Vertreter der Resistenza
 Dino Lunardi (* 1978), französischer Autorennfahrer
 Federico Lunardi (1880–1954), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Ivan Lunardi (* 1973), italienischer Skispringer
 Michael Lunardi (* 1992), italienischer Skispringer
 Vincenzo Lunardi (1759–1806), italienischer Luftfahrtpionier
 Virginio Lunardi (* 1968), italienischer Skispringer

en:Lunardi